Realistas españoles o realismo español puede referirse a:

 Especialmente en el uso historiográfico, los partidarios de una determinada forma de concebir la monarquía para la Corona de España:

 Ejército Realista en América: en América, fuerzas armadas empleadas para la defensa de la monarquía española durante las Guerras de Independencia Hispanoamericana.
 Realistas constitucionales: los afrancesados partidarios de José I Bonaparte
 Absolutismo español. Las tropas, organizaciones e individuos partidarios del régimen absolutista del rey Fernando VII de España o del pretendiente carlista Carlos María Isidro.
 Partidas realistas, grupos guerrilleros de ideología absolutista para restituir el poder absoluto a Fernando VII.
 Voluntarios Realistas, milicias de Fernando VII defensoras del absolutismo.
 Carlismo
 Manifiesto de la Federación de Realistas Puros, 1826

 En el uso de la historia del arte:
 Respecto al realismo en el arte, el realismo es uno de los rasgos más característicos de la escuela española de pintura, especialmente desde
el luminismo de la segunda mitad del XVI
y el tenebrismo de comienzos del siglo XVII

 Respecto del Realismo: movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XIX.
 Escultura realista española
 Literatura española del Realismo
 Pintura del realismo#España

 Neorrealismo español, el movimiento correspondiente en el cine español del neorrealismo italiano.
 Hiperrealismo español, el movimiento correspondiente en la pintura española del hiperrealismo.